Бурея:

Топоним 
 Бурея — река на Дальнем Востоке России, приток Амура.
 Бурея — дачный посёлок в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Бурея — посёлок городского типа в Бурейском районе Амурской области.

Название 
 Бурея — станция Забайкальской железной дороги.
 «Бурея» — проект средних десантных кораблей проекта 572 или «Бурея» ВМФ ВС Союза ССР.

См. также 
 Муниципальное образование «Рабочий посёлок (пгт) Бурея»